David Stone (1770–1818) az Amerikai Egyesült Államok szenátora
 David Stone (1952) a Rainbow együttes billentyűse